Kevin Lambert, né le  à Montréal, est un écrivain québécois. En 2017, il publie son premier roman, intitulé Tu aimeras ce que tu as tué, et en 2018 roman, Querelle de Roberval, tous deux publiés aux éditions Héliotrope.

Biographie 
Né en 1992, Kevin Lambert a grandi à Chicoutimi dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec. Il est diplômé de l'Université de Montréal avec une maîtrise en création littéraire et il y poursuit actuellement son doctorat en création littéraire sous la direction de Catherine Mavrikakis. 

En , il publie son premier roman, Tu aimeras ce que tu as tué, chez Héliotrope.

Kevin Lambert est également impliqué dans la scène littéraire québécoise. À l'automne 2017, il a contribué à la revue québécoise Moebius, avec un compte-rendu, intitulé Peut-on écrire l’histoire littéraire à rebours ?, du roman de Jean Basile Me déshabiller n'a jamais été une tâche facile (paru dans la revue québécoise Spirale). Ce texte critique a obtenu le prix Pierre L'Hérault de la critique émergente en 2017 (prix décerné par la revue Spirale et ses partenaires. Il est également libraire à la librairie Le Port de tête à Montréal.

Le , lors de la rentrée littéraire québécoise, Kevin Lambert publie son deuxième roman, Querelle de Roberval aux éditions Héliotrope. Ce roman est publié en France en août 2019 sous le titre Querelle aux éditions Le Nouvel Attila.  Pour l'occasion, certaines expressions québécoises ont été modifiées pour le public franco-européen. En France, Querelle obtient le Prix Sade 2019 (ex-æquo avec Christophe Siébert) ; le roman est également finaliste pour le prix littéraire du Monde, finaliste pour le Grand prix du livre de Montréal et a été sélectionné pour le prix Wepler et pour le prix Médicis.

En 2022, il publie Que notre joie demeure, un troisième roman issu de sa thèse de doctorat.

Résumé des œuvres 
 Querelle de Roberval est une fiction syndicale qui traite des préjugés et des stéréotypes sur des tabous. C'est avec un discours marginal que Kevin Lambert dénonce les luttes sociales, dont les écarts de richesse entre les riches et les pauvres, les inégalités avec les autochtones, l'ouverture d'esprit des grands centres urbains comparés au villes de région, l'homosexualité et l'homophobie, les inégalités entre les hommes et les femmes, les relations de pouvoir entre le patronat et le syndicat. Les personnages bouillants de vengeance vont mener une lutte contre ces inégalités. Cette œuvre commence par un courant réalisme et termine par un courant surréalisme, ce qui transforme le rythme du récit. Le personnage principal, Querelle, est inspiré du personnage central de Querelle de Brest de Jean Genet.

Œuvres

Romans 
 
 
 Nouvelle édition française sous le titre

Autres écrits 
 « Les Enfants oubliés », dans Moebius, , automne 2017
 Compte-rendu de Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile de Jean Basile

Prix, distinctions et nominations

Tu aimeras ce que tu as tué (roman) 
 Prix Découverte du Salon du livre du Saguenay−Lac-Saint-Jean 2017
 Prix Pierre L'Hérault de la critique émergente 2017
 Sélection pour le prix des Rendez-vous du premier roman 2018
 Sélection pour le prix des libraires du Québec 2018
 Palmarès littéraire 2017 : les choix de Plus on est de fous, plus on lit!

Querelle de Roberval (roman) 
 Finaliste pour le Prix littéraire des collégiens 2019 (Québec)
Finaliste pour le Prix des libraires du Québec 2019
Sélection préliminaire pour le Prix des libraires du Québec 2019
Finaliste pour le prix littéraire du Monde
Sélection pour le prix Wepler
 Prix Sade 2019
Sélection pour le prix Médicis 2019
Finaliste pour le Grand prix du livre de Montréal 2019
Sélection Prix du Journal Le Monde 2019
Sélection du Prix Wepler 2019
Lauréat du Prix du CALQ (Conseil des arts et lettres du Québec) - Oeuvre de la relève à Montréal

Notes et références

Liens externes 
 

Écrivain québécois
Romancier québécois
Romancier québécois dont l'œuvre est marquée par les thèmes LGBT
Étudiant de l'Université de Montréal
Naissance en octobre 1992
Naissance à Montréal